Otterswang (Bad Schussenried), plaats in Bad Schussenried
Otterswang (Pfullendorf), plaats in Pfullendorf